Morsko peut désigner :

Toponymie
en Slovénie
 Morsko, une localité sur la rive gauche de la rivière Soca, au sud de Kanal dans la région Littoral de Slovénie

en Pologne
 Morsko, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Morsko, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Morsko, un village dans la voïvodie de Silésie